Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Анастасия Павлюченкова и Луция Шафаржова — защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)

<li> Кара Блэк /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
<li> Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)
<li> Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Первый раунд)
<li> Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Mutua Madrid Open 2014